Die CA Tennis Trophy 2003 war ein Tennisturnier, welches vom 6. bis 12. Oktober 2003 in Wien stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Lyon der Grand Prix de Tennis de Lyon gespielt, welcher anders als die CA Tennis Trophy, die zur Kategorie der ATP International Series Gold zählte, zur niedriger dotierten International Series gehörte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Schweizer Roger Federer, der in diesem Jahr als Setzlistenerster erneut das Turnier gewann. Im Finale schlug er den Setzlistenzweiten Carlos Moyá glatt in drei Sätzen. Er gewann damit seinen zehnten Karrieretitel und den sechsten Titel des Jahres.
Im Doppel gewannen Joshua Eagle und Sandon Stolle im Vorjahr, die dieses Jahr nicht erneut antraten. Der Gewinner im Einzel, Federer, siegte an der Seite von Yves Allegro auch im Doppel ohne einen Satz abgeben zu müssen. Für die Paarung war es der erste gemeinsame Titel. Allegro war das erste Mal und Federer das sechste Mal erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 665.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 765.000 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Wien